Saint Ménas (également Minas, Mina, Mena, Mennas) (285 – 309), ermite, martyr et thaumaturge originaire du delta du Nil, près de Memphis en Égypte, est un soldat romain. Il est considéré comme  par l'Église orthodoxe copte.

Hagiographie 
De nombreuses sources écrites dans différentes langues (en grec, copte, vieux nubien, ge'ez, latin, syriaque, et arménien) attestent de la vie de Ménas.

Naissance miraculeuse 
Ménas est né en Égypte en 285 dans la ville de Niceous, qui se trouvait dans les environs de Memphis. Ses parents étaient des chrétiens ascétiques mais n'avaient pas d'enfants depuis longtemps. Son père s'appelait Eudoxios et sa mère Euphémie. En la fête de Marie, mère de Jésus, Euphémie était en train de prier devant une icône de Marie avec des larmes pour que Dieu lui donne un fils béni. Un son est venu de l'icône disant "Amen". Quelques mois plus tard, Euphémie a donné naissance à un garçon et l'a nommé Ménas, anagramme du mot amen.

Carrière militaire 
Le père de Ménas, Eudoxios, chef de l'une des divisions administratives de l'Égypte, meurt quand Ménas a quatorze ans. À l'âge de quinze ans, Ménas rejoint l'armée romaine et reçoit un rang élevé en raison de la réputation de son père. La plupart des sources affirment qu'il sert à Cotyaeus en Phrygie (aujourd’hui Kütahya en Turquie). Trois ans plus tard, il quitte l'armée, désirant consacrer toute sa vie au Christ, et se dirige vers le désert pour vivre une vie différente.

Vie d'ermite 
Après avoir vécu cinq ans comme ermite, Ménas a une vision d'anges couronnant des martyrs avec des couronnes glorieuses et désire rejoindre ces martyrs. Il entend alors une voix qui lui dit : « Béni es-tu, Ménas, parce que tu as été appelé à la vie pieuse dès ton enfance. Tu recevras trois couronnes immortelles : une pour ton célibat, une autre pour ton ascétisme et une troisième pour ton martyre. » Ménas se précipita ensuite , déclarant sa foi chrétienne. Il fut décapité pour sa foi durant la persécution ordonnée par l'empereur Dioclétien, en l'an 300, à Alexandrie.

Martyre et sépulture 
Après son martyre, le corps de Ménas est recueilli par des fidèles et chargé sur des chameaux qui, parvenus à un certain endroit, au bord du lac Mariout, refusent d'aller plus loin. Y voyant un signe de Dieu, les fidèles décident de l'enterrer à cet endroit même.  

De nombreuses ampoules à eulogie représentant Ménas entre deux chameaux, distribuées aux pèlerins et parvenues jusqu'à nous, témoignent de la vigueur de ce culte.

Iconographie 

Une représentation typique de l'abbé Ménas le montre en prière entre deux chameaux. Cette représentation se retrouve fréquemment sur les ampoules à eulogie. On peut aussi la voir sur une peinture murale de l'ermitage des , où les chameaux ont disparu, conservée au Louvre.

L’icône du monastère de Baouit conservée au Louvre sous le numéro d'inventaire E 11565 représente le Christ et l'abbé Ména, doté de l'auréole du saint traditionnellement vénéré dans la tradition chrétienne.

Postérité

Célébration liturgique 
Sa fête est le 15 Hathor dans le calendrier copte, le  dans le calendrier julien.

Patronage 
Le lieu, situé à  au sud-ouest d'Alexandrie, aujourd'hui nommé Abou Mena d'après le nom du saint, devient un centre de pèlerinage très important à partir du . Un nouveau monastère inauguré par le patriarche Cyrille VI y attire encore des foules nombreuses.

Saint Ménas est aussi le saint patron de la ville d'Héraklion en Crète depuis la période d'occupation turque. La différence de religion entre Crétois et Turcs a conduit à des actes de violence musulmans contre chrétiens. La tradition veut que le dimanche de Pâques 1826, lorsque les chrétiens se sont rassemblés à l'église pour assister à la célébration liturgique de la Résurrection, des musulmans auraient voulu les massacrer. Un officier âgé à cheval intervient alors, calmant et dispersant la foule. Les chrétiens attribuaient l'apparence du cavalier à un miracle de saint Ménas, croyant que c'était lui qui était apparu aux Turcs. Depuis lors, saint Ménas a été représenté dans l'iconographie crétoise comme un général romain à cheval et honoré comme le saint patron d'Héraklion. La cathédrale Agios Minas d'Héraklion porte aujourd'hui son patronage.

De nombreuses autres églises portent aujourd'hui son patronage, comme l'église Saint-Ménas de Štava en Serbie et l'église Saint-Ménas de Dryopída, dans les Cyclades.

Spiritualité 
En Occident, Saint Ménas bénéficie d'une certaine notoriété à partir de l'icône conservé au musée du Louvre auquel il est associé. La communauté de Taizé en a fait une partie centrale de sa spiritualité, y voyant un témoignage de l'amitié de Jésus pour les hommes (Jean 15,15):

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles liés 
 Abou Mena

Liens externes

  Martyre de saint Mina (Menas), le thaumaturge, extrait du Synaxarium copte pour le 15e jour du mois de Hathor, St. Mina Monastery
 Abou Mena, ville sainte paléochrétienne, UNESCO
 

Saint catholique et orthodoxe du IVe siècle
Saint catholique et orthodoxe d'Égypte
Hagiographie byzantine
Naissance en 285
Date de décès non renseignée (IVe siècle)
Chrétien martyr dans l'Egypte antique
Chrétien martyr sous Dioclétien
Décès en 309
Ermite du IVe siècle
Mégalomartyr